Pseudoeriopsylla är ett släkte av insekter. Pseudoeriopsylla ingår i familjen Homotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Pseudoeriopsylla